HTL (Höhere Technische Lehranstalt) Linz bezeichnet:

 HTL1: HTL Bau und Design Linz
 HTL2: Linzer Technikum